Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1997.

És la temporada núm. 48 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de disset (17) curses.

S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats.

També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.

No es donen punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1997

Classificació del mundial de pilots del 1997 

(Clau de colors)

Nota 
 Michael Schumacher va ser desqualificat de tota la temporada com a sanció per intentar deliberadament treure de la pista a Damon Hill i guanyar així el campionat.

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1997